The Defiant Ones ist der Titel folgender Filme:

 The Defiant Ones, Originaltitel von Flucht in Ketten, US-amerikanischer Film von Stanley Kramer (1958)
 The Defiant Ones, Originaltitel von Flucht in Ketten (1986), US-amerikanischer Fernsehfilm von David Lowell Rich
 The Defiant Ones (Fernsehserie), US-amerikanische Dokumentarserie von Allen Hughes (2017)